Гладківщина — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Гладківщина — селище, Черкаська область, Золотоніський район
 Гладківщина — ранньоскіфські кургани біля села Гладківщина Золотонішського району Черкаської області